«Солдатское сердце» — советский фильм 1958 года режиссёра Сергея Колосова.

Сюжет 
Фёдор Земсков призван в армию. Но у молодого призывника не ладится служба и он постоянно получает наряды вне очереди. Командир роты пытается найти подход к парню, догадываясь, что того что-то гнетёт, пытается поговорить с ним. Но на вопросы командиров Фёдор молчит, однако, после разговора начинает меняться, и становится лучшим солдатом в части, отличником боевой и политической подготовки. Совершает подвиг и на учениях, и в увольнении — спасая из горящего дома женщину. Но когда его фотографию помещают в армейскую газету, он делает признание — до армии он покалечил девушку: случайно он уронил на лестнице свою любимую Тоню, она попала в больницу — больше всего его беспокоит здоровье Тони и то, простит ли она его.

В ролях 
 Владимир Земляникин — Фёдор Земсков
 Роза Макагонова — Тоня Грачёва
 Николай Погодин — Андрей Орлов
 Анатолий Осмольский — 'Эрик Преображенский
 Павел Винник — Стёпка Филюшкин
 Евгений Кузнецов — Василий Лукич, командир полка
 Геннадий Карнович-Валуа — Иван Акимович Демченко, подполковник
 Владимир Гуляев — старшина роты
 Пётр Константинов — Ефим Крышко, майор
 Ада Войцик — Анна Крышко
 Руслан Ахметов — Алим Ахмедов
 Валентина Березуцкая — Светлана, девушка Орлова
 Борис Беляков — санитар
 Николай Никитич — доктор
 Александр Ширшов — хозяин избы
 Галина Самохина — ''мать с ребёнком

Критика 
Фильм был принят зрителем, но заполучил критику со стороны военных и некоторых критиков, упрекавших режиссёра за «нетипичность» и «негероичность» главного персонажа.

Песни в фильме 
В фильме звучит «Песня о солдатском сердце» (муз. В. Юровский, сл. К. Рапопорт), которая «как бы подытоживает сюжет фильма, обобщая его основную идею» (журнал «Советская музыка» (1959).

Примечания

Литература 
 Солдатское сердце // Советские художественные фильмы: 1958—1963 / ВГФК, Москва. — М.: Искусство, 1968. — стр. 86

Ссылки 
 Солдатское сердце // Мосфильм

Фильмы СССР 1958 года
Фильмы студии «Мосфильм»